Tei poate avea următoarele sensuri:

 Tei, cartier situat în sectorul 2 din București;
 Tei, gen de arbori din familia Tiliaceae; specii de tei: Tei argintiu, Tei cu frunza mare, Tei pucios;
 Tei, cultură materială datând din epoca bronzului;
 (abreviere) TEI: nume prescurtat a teatrului „Eugène Ionesco” din Chișinău.

Legături externe 
Tei (DEX)